

Кокжиде — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Кокжиде — село, Балхаський район, Алматинська область
 Кокжиде — село, Саркандський район, Жетисуська область